O alte Burschenherrlichkeit – film del 1925 diretto da Helene Lackner e Eugen Rex con la supervisione di Heinz Schall
O alte Burschenherrlichkeit – film del 1930 diretto da Rolf Randolf